Ghost City – film western del 1921 diretto da William Bertram
 Ghost City – film western del 1932 diretto da Harry L. Fraser (come Harry Fraser)
 Ghost City – film tv del 1994 diretto da Richard Downes